Sloman est un patronyme porté notamment par :
 Edward Sloman (1886-1972), réalisateur, acteur, scénariste et producteur britannique ;
 Jane Sloman (1824-après 1850), pianiste et compositrice britannique ;
Mary Lavater-Sloman (1891-1980), romancière suisse d'expression allemande ;
 Robert Sloman (1926-2005), scénariste britannique.